San Pedro es el nombre de dos localidades argentinas de la provincia de Catamarca:

San Pedro, localidad del Departamento Santa Rosa, extendida hacia la provincia de Santiago del Estero.
San Pedro, localidad del Departamento Capayán.